Jaraicejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jaraicejo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Jaraicejo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar